Франьето-л’Абате () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Беневенто.

Население составляет 1215 человек (2008), плотность населения составляет 61 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 82020. Телефонный код — 0824.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики